Мвапе Мити (; 24 мая 1973) — замбийский футболист, нападающий.

Карьера 
Перед сезоном 1995 года Мвапе, выступавшим за «Мулунгуши Чифс», заинтересовался действовавший чемпион страны — «Пауэр Дайнамоз». В составе «Пауэр» он сразу стал одним из ключевых игроков, образовав хорошую игровую связку с местными ветеранами Лайносом Маквазой и Тенантом Чилумбой, а к сезону 1997 года уже был капитаном. Эти успехи побудили датского тренера Роальда Поульсена сначала вызвать Мити и его одноклубника Эндрю Тембо в сборную Замбии, с которой они завоевали «бронзу» на Кубке африканских наций 1996 года, а затем взять с собой в клуб «Оденсе», куда они втроём пришли в 1996 году.

В «Оденсе» Мити отыграл девять сезонов, все они были проведены в Суперлиге кроме сезона 1998/99, когда клуб на год опускался в Первый дивизион и выиграл его. Кроме этого с Мити команда выиграла лишь Кубок Дании 2001/02, а в последнем его сезоне в Дании (2005/06) стала третье в чемпионате. Личным успехом Мити стало первенство в споре бомбардиров чемпионата в сезоне 2003/04, когда он с показателем в 19 голов поделил его с Томми Бехманном, Мохаммедом Зиданом и Стеффеном Хёйером. Во время годичного пребывания в первом дивизионе Мити также стал с 21 голом лучшим бомбардиром лиги, поделив это звание с Кристианом Лундбергом.

Выступления за сборную Мвапе прекратил после Кубка африканских наций 2000 года. Причиной завершения его карьеры в 2006 году стала травма колена. В прощальном матче игрока приняли участие Команда всех звёзд Мити, которой руководил Роальд Поульсен, и Дрим Тим Тембо; основное время закончилось вничью (7:7), а по пенальти выиграла команда Мити (2:0).

Достижения

Командные 
Как игрока национальных сборных Замбии:
 Кубок африканских наций:
 Бронзовый призёр: 1996
 Участник: 2000
 Кубок КОСАФА:
 Победитель: 1997
Как игрока «Оденсе»:
 Суперкубок Дании:
 Финалист: 2002
 Чемпионат Дании:
 Третье место: 2005/06
 Первый дивизион Дании:
 Победитель: 1998/99
 Кубок Дании:
 Финалист: 2001/02

Личные 
Как игрока «Оденсе»:
 Чемпионат Дании:
 Лучший бомбардир: 2003/04
 Первый дивизион Дании:
 Лучший бомбардир: 1998/99

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Замбии
Игроки сборной Замбии по футболу
Игроки ФК «Мулунгуши Чифс»
Игроки ФК «Пауэр Дайнамоз»
Игроки ФК «Оденсе»